Painkiller (analgesico in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Painkiller – gruppo musicale statunitense
 Painkiller – album dei Krokus del 1978
 Painkiller – album dei Judas Priest del 1990
 Painkiller – singolo dei Judas Priest del 1990
 Painkiller – singolo dei Freestylers del 2006
 Painkiller – singolo dei Three Days Grace del 2014
 Painkiller – singolo di Ruel del 2019

Altro 
 Painkiller – videogioco del 2004, sparatutto in prima persona
 Painkiller – Un fucile a pompa
 Painkiller – cocktail a base di rum, succo di arancia e di ananas